Kevin Clark, född 29 december 1987 i Winnipeg, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för SC Rapperswil-Jona Lakers i NL. Tidigare spelade han för Brynäs IF i SHL och var en av ligans hetaste spelare.

Spelarkarriär 
Clark studerade vid University of Alaska Anchorage där han spelade fyra säsonger med universitetets hockeylag Alaska Anchorage Seawolves i NCAA.

Clark inledde sin professionella karriär 2010 och som odraftad anslöt han sig till Manitoba Moose i American Hockey League. År 2011 skrev han på för AHL-laget St. John's Icecaps innan han flyttade till Tyskland och DEL-laget Krefeld Pinguine i februari 2013. Han avslutade säsongen 2012-13 och förlängde kontraktet för följande säsong, som visade sig bli framgångsrik då han blev trea i poängligan med 30 mål och 38 assist.

I juni 2014 skrev Clark på för Hamburg Freezers,, där han fortsatte sitt poänggörande med att göra 32 mål och 34 assist på 52 matcher under säsongen 2014-15 säsongen. Han utsågs till DEL:s bästa forward samt spelare.

Clark lämnade Tyskland för att den 6 maj 2015 underteckna ett ettårskontrakt med den schweiziska NLA-klubben SCL Tigers. Under säsongen 2015-16 gjorde Clark 42 framträdanden, 18 mål och 19 assist. I kvalspelet gjorde han tre mål och 11 assist på 12 matcher.

Den 5 juni 2016 skrev Clark ett tvåårskontrakt med Brynäs IF i SHL.

Spelarstatistik

Referenser

Externa länkar 

Kanadensiska ishockeyspelare
Födda 1987
Idrottare från Winnipeg
Spelare i Manitoba Moose
Spelare i St. John's Icecaps
Spelare i Krefeld Pinguine
Spelare i Hamburg Freezers
Spelare i SCL Tigers
Spelare i Brynäs IF
Levande personer
Män